Переможця кубка світу з біатлону 2015–16 у загальному заліку серед чоловіків буде визначено за результатами 26 гонок, що відбудуться впродовж 10 етапів кубка світу, включно з Чемпіонатом світу. Його буде нагороджено «Великим кришталевим глобусом». Торішній володар трофею — Мартен Фуркад із Франції.

Лауреати сезону 2014-15

Гонки

Таблиця

Виноски  

Кубок світу з біатлону 2015-16
2016 у біатлоні
2015 у біатлоні